Widerlager steht für:
 Widerlager (Biologie), Skelettstrukturen, die Muskelkräfte o. Ä. als Gegenkraft aufnehmen
 Widerlager (Bautechnik), Bauteile zur Aufnahme von Kräften
 Widerlager (Brückenbau),  Bauteil am Übergang von der Brückenkonstruktion zum anschließenden Erddamm